Брайан Кирк (; род. 1968, Арма, Северная Ирландия) — ирландский режиссёр кино и телевидения, работавший над эпизодами таких сериалов как «Игра престолов», «Тюдоры», «Лютер», «Декстер» и «Подпольная империя». Он также снял телевизионный фильм «Мой мальчик Джек» с Дэвидом Хэйгом и Дэниелом Рэдклиффом в главных ролях и продюсировал драму «Вишнёвая бомба» с Рупертом Гринтом.

Карьера 
В 2011 году Кирк рассматривался в качестве претендента на режиссёрское кресло в фильме «Тор 2: Царство тьмы». Однако он отказался от участия в проекте по причине творческих и финансовых разногласий со студией. Одно время Кирк занимался разработкой научно-фантастического фильма «Пассажиры», когда к главной роли был прикреплён Киану Ривз.

Фильмография

Режиссёр 
 Кукла (короткометражный фильм, 1998)
 Билли и Зорба (короткометражный фильм, 1999)
 Gutwallops (короткометражный фильм, 1999)
 Do Armed Robbers Have Love Affairs? (короткометражный фильм, 1999)
  (2 серии, 2002)
  (5 серий, 2004)
 Закон Мёрфи (4 серии, 2004—2005)
 Донован (сериал, 2005)
  (4 серии, 2005)
 Мидлтаун (2006)
  (2 серии, 2007)
 Тюдоры (2 серии, 2007)
  (2 серии, 2006—2007)
 Мой мальчик Джек (телевизионный фильм, 2007)
  (4 серии, 2009)
 Декстер (1 серия, 2009)
 Лютер (2 серии, 2010)
 Подпольная империя (1 серия, 2010)
 Игра престолов (3 серии, 2011)
 Большие надежды (все 3 серии сериала, 2011)
 Удача (1 серия, 2012)
 Позолоченные лилии (телевизионный фильм, 2013)
 Бестия (1 серия, 2013)
Страшные сказки (телесериал) (4 серии 2014-2016) 
 Безжалостное солнце (2 серии, 2018)
 21 мост (2019)

Продюсер 
 Вишнёвая бомба (2009)

Примечания

Ссылки 

Режиссёры Великобритании